AEL steht für:
 alkalische Elektrolysetechnik mit einem basischen Flüssigelektrolyten, siehe Elektrolyseur #Alkalischer Elektrolyseur
 AEL Limassol, zyprischer Sportverein
 Arbeitserziehungslager, Straflager der Gestapo bis 1945
 Auto Exposure Lock, ein Bedienungselement an Kameras zum Speichern der Belichtungseinstellungen
 African Explosives Limited, Sprengstoffhersteller, siehe African Explosives Zambia
 Association Electronique Libre
 Ancient Egyptian Language List
 Acta Ethnologica et Linguistica
 Arab European League
 Arabia Electric Ltd.
 Asterisk Extension Language
 aktivierbare Eigenleistungen
 Bahnhof Elmshorn (DS100-Code)

Aël steht für:
 Aël, Ort in Aymavilles, siehe Pont d’Aël

ael steht für:
 Ambele (ISO-639-3-Code), bantoide West-Momo-Sprache aus der Sprachgruppe der Grasland-Sprachen

AEL